Nikolaj Jakovlevič Jut Zolotov (1898-1967) – scrittore russo
 8142 Zolotov – asteroide della fascia principale